Turban steht für:

 Turban, eine Kopfbedeckung

Turban ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Turban (* 1953), deutsche Künstlerin
 Dietlinde Turban (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Emil Turban (1886–nach 1958), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gertrud Turban (1925–2022), deutsche Malerin 
 Ingolf Turban (* 1964), deutscher Violinist
 Karl Turban (1856–1935), deutscher Mediziner
 Lilian Turban (* 2001), estnische Leichtathletin

 Otto Turban (1875–1945), deutscher Handwerker und Politiker (SPD)